Marston kan syfta på

Marston Road (Stafford) – engelsk fotbollsarena
Marston's Stadium – engelsk fotbollsarena
Slaget vid Marston Moor – slag under första engelska inbördeskriget

Personer
Daniel Marston (född 1974), brittisk orienterare
Gilman Marston (1811–1890), amerikansk politiker och general
John Marston (1576–1634), engelsk dramatiker och satirdiktare
John Westland Marston (1819–1890), engelsk dramatiker
Philip Bourke Marston (1850–1887), engelsk poet

Geografi

Kanada 

 Marston, Québec, kommun, Estrie,

Storbritannien 

 Marston, Cheshire, ort i England, 
 Marston, Lincolnshire, ort i England, 
 Marston, Milwich, ort i Staffordshire, England, 
 Marston, Wiltshire, ort i England, 
 Marston, Church Eaton, ort, England, Staffordshire, Stafford, Church Eaton, 
 Marston, Herefordshire, ort, England, Herefordshire, Pembridge, 
 Marston, Oxfordshire, ort, England, Oxfordshire, Oxford, Old Marston, 
 Marston, North Warwickshire, ort, England, Warwickshire, Lea Marston, 
 Marston, Rugby, ort, England, Warwickshire, Wolston,

USA 

 Marston, Missouri, ort, New Madrid County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar